Чемпионат Кипра по футболу 1973/74 — 36-й чемпионат Кипра по футболу. В чемпионате приняли участие 14 команд. Победителем турнира стал клуб «Омония» из Никосии. Чемпион предыдущего сезона «АПОЭЛ» из Никосии принимал участие в чемпионате Греции 1973/1974, в котором занял 14-е место.

Турнирная таблица

Ссылки 
 Кипр — Турнирные таблицы (RSSSF)

1973/1974
Кипр
Кипр
Спорт на Кипре в 1973 году
Спорт на Кипре в 1974 году